Melhado ist der Familienname folgender Personen:

 José Melhado Campos (1909–1996), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Sorocaba
 Rachel Melhado (* 1992), kanadisch-jamaikanische Fußballspielerin